Hösjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hösjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun,  (49,8 ha)
Lilla Hösjö, Lilla sjö i Värnamo kommun,  (3,1 ha)
Stora Hösjö, Stora sjö i Värnamo kommun,  (9,06 ha)
Hösjön (Hillareds socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (20,9 ha)
Hösjön (Surteby-Kattunga socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Hösjön, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,  (1,01 km²)
Lilla Hösjön, sjö i Ludvika kommun, 
Hösjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (17,5 ha)
Hösjön, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (4,85 ha)
Hösjön, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,

Se även
Heinäjärvi
Hötjärn
Höträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn